Scottish Open 2022 steht für:

 Scottish Open 2022 (Badminton), Badmintonturnier
 Scottish Open 2022 (Snooker), Snookerturnier